The Virginian ist der Originaltitel von:

 Der Virginier, einem Roman von Owen Wister aus dem Jahr 1902
 Der Mann aus Virginia (1929), einem US-amerikanischen Western von Regisseur Victor Fleming
 Der Mann aus Virginia (1946), einem US-amerikanischen Western von Stuart Gilmore
 Die Leute von der Shiloh Ranch, einer US-amerikanischen Fernsehserie, die von 1962 bis 1971 produziert wurde
 Land der Gesetzlosen, einem US-amerikanischen Western von Bill Pullman aus dem Jahr 2000

Siehe auch:
 Virginian
 Virginia (Begriffsklärung)